Freeman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hugh Avery Freeman
 Howard L. Freeman
 John Daniel Freeman
 Patricia W. Freeman
 Paul Freeman
 Thomas Freeman